A querelle [] francia nőnemű köznév (la querelle), amelynek jelentése veszekedés, vita, panasz és a latin querela (panasz) szóra vezethető vissza, amely a queri (panaszkodni) ige származéka. Tulajdonnévként az alábbi jelentésekben szerepelhet:

Querelle de Brest, Jean Genet 1947-ben megjelent LMBT témájú regénye, annak eredeti francia címe, magyarul még nem adták ki, szó szerinti jelentése: A bresti Querelle vagy Querelle Brestből, hiszen a történet főszereplője Georges Querelle, és a cselekménye Brestben játszódik.
Querelle, (szerződés az ördöggel) Rainer Werner Fassbinder rendezte 1982-es LMBT témájú NSZK-francia film Jean Genet regénye alapján.
Georges „Jo” Querelle, Jean Genet regényének és a belőle készült Fassbinder filmnek a homoszexuális címszereplője.